

Toponymes
 Les Minières, ancienne commune de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Damville.
 Les Minières, hameau de la commune de Grandfontaine (Bas-Rhin).